Alt Ottersleben steht für folgende Objekte im Stadtteil Ottersleben von Magdeburg:

 Alt Ottersleben 20, Wohnhaus
 Alt Ottersleben 20–22, 46, 47, Platz
 Alt Ottersleben 44, Bauernhaus